Рик Греч (, полное имя Ри́чард Рома́н Греч, , при рождении Гре́чко; 1 ноября 1946, Бордо, Франция — 17 марта 1990, Лестер, Англия) — британский рок-музыкант-мультиинструменталист. Известен как участник групп Family, Blind Faith, Ginger Baker's Air Force, Traffic, KGB.

Биография 
Родился 1 ноября 1946 в Бордо в украинской семье (мать — Катерына Греч, ум. 1980), в возрасте пяти лет с родителями переехал в Лестер.

Окончил католическую начальную школу Святого Сердца, затем окончил римско-католическую школу Тела Христова в Лестере. Он играл на скрипке в школьном оркестре.

В 1965 году присоединился к местной группе Farinas, заменив Тим Кирчайна. Группа в то время была в значительной степени ориентирована на блюз-рок, но затем сменила название на Family и стала экспериментировать с разными жанрами.

В сентябре 1967 года Family выпустили свой первый сингл «Scene Through The Eye of a Lens», на лейбле Liberty в Великобритании, что позволило группе подписать контракт с Reprise Records. В 1968 году выходит дебютный альбом Music in a Doll’s House, принёсший группе известность в местом андеграунде благодаря композиторским талантам Роджера Чепмена и Джона «Чарли» Уитни, а также пронзительному голосу Чепмена, но не в последнюю очередь и Гречу с его ритмичным, грохочущим басом в таких песнях как «Old Songs New Songs» и «See Through Windows», а также своей искусной игрой на виолончели и скрипке.

В феврале 1969 года был выпущен второй альбом группы под названием Family Entertainment, который был важным поворотным пунктом для Греча. В дополнение к игре на бас-гитаре и скрипке он стал автором трёх песен на альбоме: «How-Hi-The-Li», «Face In the Cloud» и «Second Generation Woman» (с вокалом Греча), которая впервые была выпущена в качестве сингла в Великобритании в ноябре 1968 года. Показательно, что, все перечисленные песни Греча, содержали очевидные отсылки к теме наркотиков — и наркотики в конечном счёте преследовали Греча на протяжении почти всей его музыкальной карьеры.

Весной 1969 года, бывший гитарист Cream Эрик Клэптон и бывший фронтмэн Traffic Стив Уинвуд основали супергруппу Blind Faith и они сразу же наняли Греча, с которым они оба джемовали, когда Клэптон играл Bluesbreakers Джона Мэйола, а Уинвуд — в Spencer Davis Group. Тем не менее, Греч не смог дать Чепмену и Уитни соответствующее уведомление, и Family должна была отправиться в тур по США вместе с Ten Years After. Греч согласился поехать в турне c Family до тех пор, пока группа не найдёт ему замену, но на первом американском концерте 8 апреля 1969 года в Fillmore East в Нью-Йорке, Греч оказался настолько дезориентирован, что едва мог играть.

Вернувшись в Англию, Греч присоединился к Blind Faith, ударником которой стал коллега Клэптона по Cream Джинджер Бэйкер. После этого квартет начал гастрольный тур по США в поддержку альбома. Клэптон был разочарован качеством музыки и выступлений, и заявил об уходе из Blind Faith. Греч и Уинвуд остались с Бейкером, который создал группу Ginger Baker’s Air Force, в которую также вошли гитарист Дэнни Лэйн (экс-Moody Blues), саксофонист и флейтист Крис Вуд (экс-Traffic), а также несколько других музыкантов.

В октябре 1969 года Греч записал два трека для нереализованного сольного проекта: «Spending All My Days» и «Exchange And Mart». Среди приглашённых музыкантов был Джордж Харрисон. В 1970 году он появился на альбоме Грэма Бонда «Holy Magick».

Когда Ginger Baker’s Air Force распались, Уинвуд вернулся в Traffic. Туда же был приглашён и Греч в качестве басиста.

Греч записал два альбома с группой Traffic: Welcome to the Canteen и The Low Spark of High Heeled Boys. Наряду с барабанщиком Джимом Гордоном, Греч был соавтором малого хита «Rock & Roll Stew». Наркотики, однако, остались проблемой, и Уинвуд и его товарищи по группе в конце концов решили, что у них нет никакой альтернативы, кроме как уволить его.

Греч продолжил работать сессионным музыкантом, играя с Родом Стюартом, Ронни Лэйном, Вивианом Стэншоллом и Мадди Уотерсом. Он также работал с Розеттой Хайтауэр, the Crickets, Bee Gees и Грэмом Парсонсом. В январе 1973 года, он принял участие в Eric Clapton’s Rainbow Concert.

В 1973—1974 годы он сыграл в одной из многочисленных версий аккомпанирующего состава Бадди Холли The Crickets.

В 1970-х годах Греч сделал по крайней мере две попытки создать новую рок-группу, но оба раза неудачно. В 1973 году лейбл RSO Records выпустил единственный сольный альбом под названием The Last Five Years, в который вошли песни, написанные Гречем и записанные с Family, Blind Faith, Traffic, Ginger Baker’s Airforce и другими с 1968 по 1973 год.

В 1974 году принял участие в записи альбома Роджера Чепмена и Чарли Уитни, музыкантов распавшихся к тому времени Family. Греч был одним из многих специальных гостей на этой записи, что привело Чепмен и Уитни к решению создать группу Streetwalkers, куда Греч, однако, не попал.

В 1974 году была создана супергруппа KGB, куда помимо Греча (бас-гитара) вошли гитарист Майк Блумфилд (Paul Butterfield Blues Band и Electric Flag) на гитаре, барабанщик Кармин Апис (Vanilla Fudge, Cactus и Beck, Bogert и Appice) на барабанах, клавишник Барри Голдберг и вокалист Рэй Кеннеди. В том же году группа выпустила свой дебютный альбом, после выхода которого группу покидают Греч и Блумфилд, заявив, что они никогда не верили в проект.

Греч отошёл от музыки в 1977 году и вернулся в Лестер.

В марте 1990 года он умер в возрасте 43 лет от почечной и печёночной недостаточности, вызванной алкоголизмом.

Дискография 
 Family
 Music in a Doll’s House (Jul 68, Reprise)
 Family Entertainment (Mar 69, Reprise)
 Old songs new songs (1971, Reprise) (сборник)
 Best of Family (Reprise)

 Blind Faith
 Blind Faith (Aug 69, Polydor)

 Ginger Baker’s Airforce
 Ginger Baker’s Air Force (Feb 70, Polydor)
 Ginger Baker’s Air Force 2 (Sep 70, Polydor)

Traffic
 Welcome to the Canteen (Sep 71, Island) (live)
 The Low Spark of High Heeled Boys (Nov 71, Island)
 Smiling Phases (Nov 91, Island)

The Palpitations (группа Эрика Клэптона)
 Eric Clapton’s Rainbow Concert (Sep 1973, Polydor) (live)
 Eric Clapton’s Rainbow Concert extended edition (Jul 1995, Polydor) (live)

 The Crickets
 Remnants (1973, Mercury)
 Bubblegum, Pop, Ballads & Boogie (1973, Philips)
 Long way from Lubbock (Apr 74, Mercury)

 KGB
 KGB (1975, MCA)

Примечания 

Бас-гитаристы Великобритании
Исполнители RSO Records
Музыканты Ginger Baker's Air Force
Family